Беловско-Новинский территориальный отдел — административно-территориальная единица в составе городского округа города Чкаловска Нижегородской области России.

Административный центр — село Белое.

Население

Населенные пункты 
Включает 57 населенных пунктов.

Примечания 

Городской округ город Чкаловск
Муниципальные образования Чкаловского района Нижегородской области
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году